Kus, Kuś bzw. Kůs (weibliche Form Kůsová) ist der Familienname folgender Personen:
 Davor Kus (* 1978), kroatischer Basketballspieler
 Evžen Kůs (* 1954), tschechischer Zoologe
 Irena Kůsová (* 1955), tschechoslowakische Abgeordnete
 Köksal Kuş (* 1960), türkischer Bauunternehmer und Politiker
 Marcin Kuś (* 1981), polnischer Fußballspieler
 Mateusz Kus (* 1987), polnischer Handballspieler
 Monika Kus-Picco (* 1973), österreichische Künstlerin
 Serkal Kus (* 1976), deutscher Drehbuchautor

Kus steht für
 Backenzahn (Plattdeutsch), Plural: Kusen

KUS steht als Abkürzung für:
 den Flughafen Kulusuk in Grönland nach dem IATA-Flughafencode
 Klassenzimmer unter Segeln, ein Schulprojekt auf der Thor Heyerdahl 
 Landkreis Kusel, Kfz-Kennzeichen

Kuş steht für:
 Kuş (Name), türkischer Familienname
 Erkenci Kuş, türkische Fernsehserie

Siehe auch:
 Ho-Ho-Kus, Stadt in New Jersey, USA
 Kazım-Kuş-Entscheidung, Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 1992
 Kuş Adası, Insel in der Türkei, siehe Arter
 Kues
 Kuhs (Begriffsklärung)
 Kuus
 Kuss (Begriffsklärung)
 Kusz
 Kusch
 Couze

Abkürzung